The Talker – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Talker – film del 1925 diretto da Alfred E. Green